Jeziora w Polsce:
 Jezioro Księże – jezioro w gminie Gruta, powiat grudziądzki, województwo kujawsko-pomorskie
 Jezioro Księże – jezioro w gminie Pruszcz, powiat świecki, województwo kujawsko-pomorskie
 Jezioro Księże – jezioro w gminie Rudnik, powiat krasnostawski, województwo lubelskie
 Jezioro Księże – jezioro w gminie Kościerzyna, powiat kościerski, województwo pomorskie
 Jezioro Księże – jezioro w gminie Lipusz, powiat kościerski, województwo pomorskie
 Jezioro Księże – jezioro w gminie Lipnica, powiat bytowski, województwo pomorskie
 Jezioro Księże – jezioro w gminie Parchowo, powiat bytowski, województwo pomorskie
 Jezioro Księże – jezioro w gminie Przodkowo, powiat kartuski, województwo pomorskie
 Jezioro Księże – jezioro w gminie Biskupiec, powiat nowomiejski, województwo warmińsko-mazurskie
 Jezioro Księże – jezioro w gminie Wieleń, powiat czarnkowsko-trzcianecki, województwo wielkopolskie
 Jezioro Księże – jezioro w gminie Skoki, powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie
 Jezioro Księże – jezioro w gminie Zakrzewo, powiat złotowski, województwo wielkopolskie

Przypisy